Jamie, prénom anglais dérivé de James, peut faire référence à :

Personnes
 Jamie, chanteuse sud-coréenne
 Jamie Dornan (1982-) un acteur et mannequin irlandais (Egérie de la marque Calvin Klein aux côtés de Kate Moss, Eva Mendes et Natasha Poly pour Vogue Paris)
 Jamie Carragher, un footballeur anglais
 Jamie Foxx, un acteur et musicien américain
 Jamie Gray Hyder (née en 1985), actrice américaine
 Jamie Oliver, un chef cuisinier
 Jamie O'Neill (1962-), un auteur irlandais
 Jamie Storr, un joueur de hockey sur glace
 Jamie Parker, un comédien britannique

Autres 
 Jamie Records, une compagnie de disques américaine
  , une série télévisée américaine sortie en 1953
  Tout le monde parle de Jamie, un film musical de Jonathan Butterell dont la sortie est prévue en 2021

Voir aussi